Le chasseur Zéro est le nom sous lequel est plus connu le chasseur bombardier japonais Mitsubishi A6M
 Le Chasseur Zéro est un roman de Pascale Roze publié en 1996